Katarakt har flere betydninger:

 Katarakt (geografi) – strømhvirvler i en flod
 Den medicinske betegnelse for grå stær

Referencer